

Belgique 
 La fête de l'Iris est la fête de la Région de Bruxelles-Capitale, elle est fixée au 8 mai.

France 
 La fête de l'Iris est une fête de la commune d'Oullins.

Notes et références 

Iris